Iers voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Iers voetbalelftal onder 19 (vrouwen)